А́рно Компа́тшер (; род. 19 марта 1971, Фие-алло-Шилиар, провинция Больцано, Италия) — итальянский государственный деятель и политик, член .

 автономной провинции Больцано с 2014 года.  автономной области Трентино-Альто-Адидже с 2016 года. Имеет высшие юридическое и экономическое образования. Женат. Является отцом семерых детей.

Биография 
Родился в коммуне Фие-алло-Шилиар 19 марта 1971 года. Он был пятым ребёнком, самым младшим, в семье кузнеца Вальтера Компатшера, с 1969 по 1980 год служившего мэром коммуны, и акушерки Элизабет Компатшер, урождённой Ротт. В 1990 году окончил среднюю школу с углублённым изучением немецкого языка в Больцано и поступил на военную службу, которую проходил в рядах Альпийских стрелков с 1990 по 1991 год.

С 1991 по 1997 год обучался на курсе «Интегрированная дипломная программа в области права» — совместном проекте Инсбрукского и Падуанского университетов, который окончил, защитив дипломную работу на итальянском языке на тему «Ответственность за материальные дефекты». Во время обучения подрабатывал жестянщиком и кузнецом в мастерской отца.

В 1997—1998 годах преподавал право и экономику в коммерческой средней школе имени Генриха Кунтера и средней школе имени Вальтера фон дер Фогельвейде в Больцано. С 1998 по 2004 год работал начальником юридического и договорного отдела в муниципалитете коммуны Кастельротто. В 2004—2013 годах был председателем совета директоров и генеральным директором компании «Кабиновия Сьюзи — Альпе ди Сьюзи с.п.а.» ().

В 1995 году сочетался браком с Надей Альбрехт. Является отцом семерых детей — четырёх дочерей и трёх сыновей: Анны, Яна, Нины, Яро, Розы, Миллы и Маттиса. С детских лет увлекается футболом и хоккеем. Играет на трубе. Соучредитель и организатор Международного музыкального фестиваля Шлерн.

Политическая карьера 
В начале 2000-х годов вступил в . С 2000 по 2005 год служил заместителем мэра коммуны Фие-алло-Шилиар и был членом совета  . В 2005 году он был избран мэром коммуны Фие-алло-Шилиар, и переизбран на эту должность в 2010 году. Одновременно с обязанностями мэра коммуны, с 2011 года занимал место президента Ассоциации коммун Южного Тироля и председателя Совета коммун Южного Тироля. В 2012 году был назначен главой комитета коммунальной политики Южнотирольской народной партии.

В 2013 году победил на партийных выборах, набрав 82,8 % голосов против 17,16 % своего конкурента, бывшего председателя Южнотирольской народной партии ; возглавлявший в то время партию  отказался от участия в выборах из-за разногласий с однопартийцами по поводу организации избирательной кампании.

На  баллотировался в качестве лидера списка Южнотирольской народной партии, набравшей больше всего голосов. Вошёл в парламент Автономной провинции Больцано и . 9 января 2014 года занял должность президента Автономной провинции Больцано. В  курировал департаменты по бизнесу, финансам, инновациям и внешним связям. 15 июня 2016 года, в соответствии с графиком, сменил коллегу Уго Росси, президента Автономной провинции Трентино, на должности президента Автономной области Трентино-Альто-Адидже. До этого занимал должность вице-президента в областном правительстве.

На региональных выборах 2018 года его партия снова набрала больше всех голосов. 17 января 2019 года был переизбран парламентом на следующий срок. 19 депутатов проголосовали за его кандидатуру, 16 — против. 25 января 2019 года возглавил , в котором курирует департаменты по внешним связям, европейским связям, коммунам, финансам, человеческим ресурсам, информационным технология, университетам, научным исследованиям и инновациям, музеям и спорту. 27 февраля 2019 года он снова был утвержден в должности президента Автономной области Трентино-Альто-Адидже.

Примечания 

Политики Италии
Члены Южнотирольской народной партии
Мэры городов Италии
Президенты провинции Больцано
Президенты Трентино-Альто-Адидже
Выпускники Инсбрукского университета
Выпускники Падуанского университета